El Torneig de Houston 2009, també conegut com a U.S. Men's Clay Court Championships 2009 és una competició tennística inclosa dins de les sèries 250 de la ATP. Es juga al River Oaks Country Club a Houston, Texas, Estats Units, entre el 6 i el 12 d'abril del 2009.

Quadre masculí

Enllaços externs 
 Web oficial

2009
ATP World Tour 2009